Alport może odnosić się do:

Nazwisko 
 (Arthur) Cecil Alport (1880, Beaufort West – 1959, Londyn) – południowoafrykański lekarz
 Cuthbert Alport (1912–1998) – baron Alport, brytyjski polityk
 Valerie Alport z d. Mankiewicz (1874, Poznań – 1960, Marsylia), niemiecka kolekcjonerka sztuki

Inne 
 zespół Alporta – uwarunkowane genetycznie, postępujące schorzenie nerek

Zobacz też 
 Allport

Przypisy